Лаженцев (Лаженцева) - фамилия:

 Лаженцев, Виталий Николаевич (род. 1940) — советский и российский учёный, член-корреспондент РАН.

 Лаженцева, Нина Николаевна (1901—1988) — советская актриса, Заслуженная артистка РСФСР.

См. также 
 Леженцев